Сарки́с Насибя́н (; , Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, выступает на позиции правого полузащитника. Игрок клуба «Алашкерт».

Клубная карьера 
Насибян воспитанник футбольной школы «Бананц». Начал карьеру в 2007 году в Первой лиге за дубль. В следующем году дебютировал в Премьер-лиге, но, попеременно играя и в лиге ниже. За два сезона проведённых в клубе, дошёл с командой до финала Кубка Армении в 2008 и 2009 годах, но оба раза команды была повержена своими соперниками. Из-за малого времени, уделяемого на поле, перешёл в «Гандзасар». Закрепившись в основной команде, Насибян стал твёрдым игроком основы в сезоне 2011 года. В том же сезоне стал бронзовым призёром чемпионата.

Статистика выступлений 
Данные на 2 сентября 2012 года

Достижения 
  «Бананц»
 Финалист Кубка Армении: 2008, 2009
  «Гандзасар»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан